|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Rome (officieel Internazionali BNL d'Italia) van 2007 vond plaats van 14 tot en met 20 mei 2007 in de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was de 64e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Rome 2007. Er werd gespeeld op gravel-banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Martina Hingis was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Amélie Mauresmo kwam niet verder dan de tweede ronde. Daarin werd zij uitgeschakeld door Samantha Stosur.

Het derde reekshoofd, Jelena Janković uit Servië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Russin Svetlana Koeznetsova in twee sets. Janković wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Rome op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de derde van 2007.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek had in de eindronde van het kwalificatietoernooi verloren, maar profiteerde vervolgens als lucky loser van het feit dat er nogal wat uitvallers waren in het hoofdtoernooi. Daar bereikte zij de tweede ronde, waar Serena Williams te sterk voor haar was.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Daniela Hantuchová en Ai Sugiyama hadden zich niet als koppel voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Hantuchová speelde samen met Nadja Petrova – dit team was het achtste reekshoofd, maar kwam niet verder dan de tweede ronde. Sugiyama en haar partner Katarina Srebotnik waren als vierde geplaatst – zij werden in hun openingspartij (tweede ronde) uitgeschakeld.

Het eerste reekshoofd, Lisa Raymond en Samantha Stosur, verloor eveneens hun openingspartij (tweede ronde).

Het als zevende geplaatste duo Nathalie Dechy / Mara Santangelo won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Italiaanse koppel Tathiana Garbin en Roberta Vinci in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Dechy had daarnaast al twee eerdere dubbelspeltitels met andere part­ners; Santangelo drie.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Meilen Tu uit de Verenigde Staten. Zij bereik­ten de tweede ronde, waarin zij verloren van de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
 Toernooischema WTA

Rome 2007
Rome